Termenul limba galilor poate se referi la:
 limba galică — limba celtică dispărută vorbită mai demult în Galia
 limba galeză — limba celtică vorbită în Țara Galilor